August kan henvise til:

 August – måned er opkaldt efter Augustus
 August (film) – dansk kortfilm fra 2012 af Kim Nørgaard Larsen
 August (navn) – drengenavn
 August (Fringe) – episode af tv-serien Fringe
 August (album) – album af Eric Clapton
 August (band) – band som spillede på Roskilde Festival i 2008
 August (roman) – roman af Knut Hamsun